Karmel – tzw. cukier palony, składnik cukierków
 Karmel – moszaw Karmel, osada izraelska
 Karmel – góra Karmel w Izraelu
 Karmel – zakon sióstr karmelitanek
 Karmel – zakon ojców karmelitów
 Karmel – herb szlachecki